Bert Swart (rechtsgeleerde) (1941-2011), Nederlands strafrechtsgeleerde en rechter
Bert Swart (politicus) (1956-2017), Nederlands burgemeester